Сан Себастијан () може да се односи на:

Шпанија
Сан Себастијан је град у северној Шпанији
Сан Себастијан де Ла Гомера је град на Канарским острвима

Салвадор
Сан Себастијан је општина у Салвадору

Хондурас
Сан Себастијан је општина у Хондурасу

Костарика
Сан Себастијан је предео у Костарики

Мексико
Сан Себастијан дел Оесте је град и општина у Мексику

Филипини
Сан Себастијан је општина у Филипинима

Порторико
Сан Себастијан је општина у Порторику

Венецуела
Сан Себастијан је град у Венецуели